Cláudio Mortari – ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Daniele Mortari – ingegnere italiano naturalizzato statunitense
 Murilo Mortari Schiochet – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Virgilio Mortari – compositore, docente e direttore artistico italiano